Le Rikiki est un jeu de carte aussi nommé Ascenseur. Le but du jeu est assez simple, on doit annoncer le nombre de plis que l’on compte faire, ensuite il faut réussir à les concrétiser. Une annonce de 4 plus réussie rapporte 5pts, si elle a échoué on perd en pts la différence avec notre annonce. Exemple, j’annonce 4 plis et je fais 5 plis je reçois donc -1 pts idem si j’ai fais 3 plis.
A chaque tour de jeu, on distribue une carte supplémentaire (jusque 12 pour 4 joueurs). Une fois arrivé à 12 cartes, on redescend jusqu’à 1 carte.

Quelques mots de vocabulaire propre au jeu, 

Atout : Carte désignée comme étant le symbole le plus fort

Main de Bugs : Cela veut dire que lors du 4e tours, le joueurs possède 4 cartes différentes. Il possède donc forcément un atout.

 Le Rikiki est un vin muté produit en Beaujolais (Ratafia).